Sverige est le nom pour quelques chansons, par exemple:

 Sverige : chanson de Basshunter
 Sverige : chanson de Verner von Heidenstam